У́льрих Генрих Эмиль Рихард Грейфельт (Грайфельт; ; , Берлин — , Ландсберг-на-Лехе) — один из высших руководителей СС и ближайший помощник рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, начальник Главного штабного управления СС имперского комиссара по вопросам консолидации германского народа, обергруппенфюрер СС и генерал полиции (30 января 1944 года).

Биография 
Сын фармацевта. В 1914 году поступил в 48-й пехотный полк. Участник Первой мировой войны, обер-лейтенант. В августе 1916 года переведен в авиацию; летчик наблюдатель. Служил в 249-м авиаотряде, которым командовал будущий фельдмаршал Гуго Шперле. В 1918 году служил в штабе германской военной администрации в Риге. За боевые отличия награждён Железным крестом 1-го и 2-го класса. В 1919 году был членом Добровольческого корпуса, участвовал в боях с большевиками в Прибалтике.

После демобилизации из армии был оставлен в рейхсвере, но затем вышел в отставку и стал заниматься бизнесом. Во время Мирового экономического кризиса в 1932 году его фирма разорилась. 1 апреля 1933 года вступил в НСДАП (билет № 1 667 407). После того, как он 6 июля 1933 года вступил в СС (билет № 72 909), вся его дальнейшая деятельность до самого конца войны связана с этой организацией. Грейфельт начинал свою службу в СС в звании унтерштурмфюрера. 1 мая 1934 года он был назначен начальником штаба оберабшнита СС «Эльба», а 15 июня 1934 года — оберабшнита СС «Рейн». 25 мая 1935 года назначен начальником Центральной канцелярии Главного управления СС, а 24 февраля 1937 года переведен в Личный штаб рейхсфюрера СС ().

7 октября 1939 года Гитлер назначил Генриха Гиммлера имперским комиссаром по вопросам консолидации германского народа (; RKFDV). В середине октября 1939 года при нём была создана «Служба имперского комиссара по вопросам консолидации германского народа» («Dienststelle des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums») и Штабное управление имперского комиссара по вопросам консолидации германского народа («Führungsstab des RKFDV») (первоначально состоявшее из 6 отделов) во главе с Грейфельтом. Функциональной задачей данного управления была координация всех действий Главного управления СС по делам расы и поселений («SS-Rasse- und Siedlungshauptamt», RuSHA), Главного управления СС по репатриации этнических немцев «Фольксдойче Миттельштелле» («Volksdeutsche Mittelstelle»; VoMi) и Главного управления имперской безопасности (Reichssicherheitshauptamt; RSHA) по привлечению этнических немцев за пределами Рейха («Volksdeutsche») к службе нацистской Германии, а также по проведению мероприятий по переселению имперских немцев («Reichsdeutsche») и этнических немцев, экспроприации собственности не-немцев для их нужд на захваченных территориях и её распределению среди немецких колонизаторов.

В середине июля 1941 года на базе возглавляемого Грейфельтом управления было создано Главное штабное управление имперского комиссара, получившее в системе СС статус Главного управления (StHA/RKF), а Грейфельт остался его начальником.

После войны стало известно, что именно возглавляемое Грейфельтом управление наряду с Главным имперским управлением безопасности было главным разработчиком Генерального плана «Ост» — плана колонизации захваченных территорий СССР после разгрома Германией Советского Союза. Работа над этим планом по поручению Гитлера началась в апреле 1940 года и продолжалась вплоть до 1944 года.

В конце войны арестован союзниками. На проходившем с 20 октября 1947 по 10 марта 1948 года процессе Американского военного трибунала в Нюрнберге по делу руководящих сотрудников Главного управления СС по делам расы и поселений, Главного штабного управления СС имперского комиссара по вопросам консолидации германского народа, «Фольксдойче Миттельштелле», а также организации «Лебенсборн» Грейфельт был одним из главных обвиняемых. Он был признан главным лицом, ответственным за изгнание во время войны людей из Словении, Эльзаса, Лотарингии и Люксембурга и приговорен 10 марта 1948 года к пожизненному тюремному заключению. Умер в ландсбергской тюрьме от сердечного приступа.

Награды 
 Железный крест (1914) I и II класса
 Крест Военных заслуг I класса с мечами
 Крест Военных заслуг II класса с мечами (1939)
 Орден Германского Красного Креста
 Почетная шпага рейхсфюрера СС
 Кольцо «Мёртвая голова»

Примечания

Литература 
 
 
 
 Эрнст Клее (Ernst Klee) «Словарь персоналий Третьего Рейха» («Das Personenlexikon zum Dritten Reich»). — Франкфурт-на-Майне: Издательство Фишера, 2007. — ISBN 978-3-596-16048-8. (2 издание).
 Петер Видманн (Peter Widmann) «Имперский комиссар по вопросам консолидации германского народа» («Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums»). // Вольфганг Бенц (Wolfgang Benz) «Энциклопедия национал-социализма» («Enzyklopädie des Nationalsozialismus»). 3 издание. — Мюнхен: Deutscher Taschenbuch-Verlag, 1998. — S. 677. — ISBN 3-423-33007-4.

Ссылки 

 http://www.dws-xip.pl/reich/biografie/lista1/72909.html
 «Учреждение поста имперского комиссара по вопросам консолидации германского народа и его компетенции» («Die Entstehung und Kompetenzen des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums (RKFDV)»)

Нацистские преступники
Лётчики Первой мировой войны (Германия)
Офицеры СС
Подсудимые последующих Нюрнбергских процессов
Осуждённые на Нюрнбергских процессах
Осуждённые международными судами на пожизненное заключение
Умершие в местах лишения свободы